Ambyr Childers – attrice statunitense
 Erskine H. Childers – politico irlandese
 Nessa Childers – politica irlandese
 Sam Childers – attivista statunitense